Сан Анхел дел Рио има више значења:

 Сан Анхел дел Рио (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Анхел дел Рио (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику